Az alábbi épületek ismertek régi városházaként:

 Régi bambergi városháza
 Régi brassói városháza
 Régi budai városháza
 Régi kolozsvári városháza
 Régi makói városháza
 Régi müncheni városháza
 Régi pesti városháza
 Régi városháza (Kassa)
 Régi városháza (Kiskunfélegyháza)
 Régi városháza (Lipcse)
 Régi városháza (Mexikóváros)